İncesu signifie eau légère en turc. Ce nom peut désigner :

 İncesu, une rivière de Turquie.
 İncesu, une ville et un district de la province de Kayseri.

Communes 
  ville du district de Dinar de la province d'Afyonkarahisar

Villages 
  village du district de  Doğubeyazıt  de la province d'Ağrı
  village du district de Horasan de la province d'Erzurum
  village du district de la préfecture de la province de Gümüşhane